

Geografia 
Malibù – città degli Stati Uniti in California

Musica 
Malibu – singolo delle Hole del 1998
Malibu – album di Anderson .Paak del 2016
Malibu – singolo di Miley Cyrus del 2017
Malibu – singolo di Vegas Jones del 2018
Malibu – singolo di Kim Petras del 2020
Malibu – singolo di Sangiovanni del 2021

Televisione 
Malibu – miniserie televisiva del 1983
Malibu, CA – serie televisiva del 1998-2000